La Còsta ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Lacoste (Hérault), Département Hérault
 Lacoste (Vaucluse), Département Vaucluse